Ventrilo (сокращённо — Vent) — компьютерная программа, система голосового общения в IP-сетях (VoIP). Основное её предназначение — это голосовое общение в командных компьютерных играх, таких, как Call of Duty, Counter-Strike, Dota, Aion и различных играх жанра MMORPG. Программа может активизироваться как кнопкой клавиатуры или мыши, так и уровнем голоса.
Клиентская и серверная версия Ventrilo бесплатны для использования до 8 человек. Есть неофициальная версия Ventrilo для iPhone и iPod Touch — Ventrilode. В основном Ventrilo использует два кодека — GSM Full Rate и Speex.

Преимущества 
 Относительно высокое качество звука.
 В режиме активизации по голосу Ventrilo также «перехватывает» активацию голоса по «горячей» клавише клавиатуры (как и Mumble).
 Малый размер программы (так же, как и TeamSpeak).

Недостатки 
 Жёсткая лицензия на сервер (бесплатно — до 8 человек, требование своевременного обновления ПО).

В мировой культуре 
Программа часто упоминается в песне «Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA» исполнителя Basshunter .
Vi sitter här i Venten och spelar lite Dota
Примерный перевод:
Мы сидим в Vent’е и играем в Dota

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 
 
 

Интернет-телефоны
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Бесплатное программное обеспечение